Supercopa pode referir-se a:

Futebol 
 Supercopa Libertadores – torneio continental extinto entre os países sul-americanos, realizado nas décadas de 1980 e 1990;
 Supercopa Europeia – torneio continental europeu;
 Supercopa da Espanha – torneio espanhol;
 Supercopa da Inglaterra – torneio inglês;
 Supercopa da Itália – torneio italiano;
 Supercopa da Alemanha – torneio alemão;
 Supercopa dos Países Baixos – torneio neerlandês;
 Supercopa da Suécia – torneio sueco;
 Supercopa da França – torneio francês;
 Supercopa da Rússia – torneio russo;
 Supercopa da Polônia – torneio polonês;
 Supercopa da Estônia – torneio estoniano;
 Supercopa da Albânia – torneio albanês;
 Supercopa Árabe-Africana – torneio que reúne os campeões da Liga dos Campeões Árabes e da Liga dos Campeões da África;
 Supercopa Africana – torneio continental africano;
 Supercopa Asiática – torneio continental asiático;
 Supercopa do Japão – torneio japonês;
 Supercopa do Brasil – torneio brasileiro extinto, realizado na década de 1990, retomado em 2020;
 Copa Master da Supercopa – torneio continental extinto entre os países sul-americanos, realizado na década de 1990;
 Supercopa Árabe – torneio extinto entre os países árabes;
 Supercopa Sulamericana dos Campeões Intercontinentais – Torneio disputado entre os campeões Sul-americanos da Copa Intercontinental em 1968/1969;
 Copa Interamericana - torneio entre os campeões da CONMEBOL e da CONCACAF.

Basquete 
 Supercopa Brasil de Basquete – torneio brasileiro;
 Supercopa do Nordeste de Basquete – torneio regional brasileiro;

Desambiguação
Supercopas de futebol